По́рта Рома́на ( — Римские ворота) — может означать:

 Римские ворота, также Порта Романа — памятник архитектуры, часть древней крепостной стены во Флоренции.
 Порта Романа — станция Миланского метрополитена.